

Codici 
 GLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Glenormiston (Australia)

Musica 
 GLM Musica, etichetta discografica tedesca